Matias ist eine Variante des Familiennamens Matthias und damit eine Namensform von Matthias.

Namensträger 
 Barbara Matias (* 1987), französische Badmintonspielerin
 João Matias (* 1991), portugiesischer Radsportler 
 Luis Alberto Flores Matias (* 1981), dominikanischer Basketballspieler, siehe Luis Alberto Flores (Basketballspieler)
 Marco Matias (* 1975), portugiesischer Sänger
 Marisa Matias (* 1976), portugiesische Politikerin
 Mónica Matías (* 1996), puerto-rikanische Tennisspielerin
 Yann Matias (* 1996), luxemburgischer Fußballspieler
 Yossi Matias, israelischer Informatiker

Familienname
Theophorer Personenname